Santa Ponça kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Platges de Santa Ponça, stränder, Balearerna, Illes Balears, 
 Santa Ponsa (ort i Spanien), Balearerna, Illes Balears, 

Robotskapade Spanienförgreningar